{{Taxobox
| image = 
| image_width = 250px
| domain = Еукаріоти (Eukaryota)
| regnum = Гриби (Fungi)
| subregnum = Вищі гриби (Dikarya)
| divisio = Аскомікотові гриби (Ascomycota)
| subdivisio = Pezizomycotina
| classis = Сордаріоміцети (Sordariomycetes)
| subclassis = Sordariomycetidae
| ordo = Сордаріальні (Sordariales)
| familia = Chaetomiaceae 
| genus = Chaetomidium
| genus_authority = (Zopf) Sacc.
| synonyms = 
 'Chaetomium 
}}Chaetomidium' — рід грибів родини Chaetomiaceae. Назва вперше опублікована 1882 року.

 Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 18 видів роду Chaetomidium'':

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1882. Sylloge Pyrenomycetum, Vol. I. Sylloge Fungorum. 1:1-768 — P.39

Роди грибів
Сордаріальні